Brian Fay ist der Name folgender Personen:

* Brian Fay (Leichtathlet) (* 1998), irischer Leichtathlet
 Brian Fay (Philosoph) (* 1943), US-amerikanischer Philosoph